

Geografia

Weston Underwood, Buckinghamshire, Inghilterra
Weston Underwood, Derbyshire, Inghilterra